Никола́й Бара́нов:
 Баранов, Николай (род. 1918) — советский футболист.
 
 Баранов, Николай Артёмович (1926—1945) — Герой Советского Союза.
 Баранов, Николай Варфоломеевич (1909—1989) — советский архитектор.
 Баранов, Николай Викторович (род.1950) — советский, российский физик.
 Баранов, Николай Владимирович (род. 1953) — советский самбист, заслуженный мастер спорта СССР.
 
 Баранов, Николай Евстафьевич (1825—1903) — генерал-лейтенант.
 Баранов, Николай Ефимович (1927—2009) — машинист электровоза локомотивного депо Тула-I МЖД, Герой Социалистического Труда. 
 Баранов, Николай Иванович (1757—1824) — тайный советник, сенатор, московский гражданский губернатор.
 Баранов, Николай Иванович (1916—1965) — конструктор-самоучка, считается одним из отцов советского зенитного ракетного вооружения.
 Баранов, Николай Ильич (1887—1981) — русский энтомолог, специалист по систематике двукрылых.
 
 
 Баранов, Николай Парфеньевич (1889—1961) — генерал-лейтенант инженерных войск.
 Баранов, Николай Трофимович (1809—1883) — граф, генерал от инфантерии.
 Баранов, Николай (род. 1992) — израильский хоккеист